Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась з турніру через травму.

Анджелік Кербер виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 6–3, 5–7, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Bank of the West Classic
2015